Live FM é uma emissora de rádio brasileira sediada e outorgada em Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro, opera no Dial FM na frequência 100,7 MHz, e é afiliada à Rede UP. Entre 2018 e 2020 a emissora foi uma afiliada da Mix FM.

Emissoras da Rede UP
Estações de rádio do Rio de Janeiro
Estações de rádio fundadas em 2018